Die Xuzhou Open 2015 (auch Asian Tour 2014/15 – Event 3) waren ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2014/15, das vom 20. bis 24. Januar 2015 im Xuzhou Olympic Centre in Xuzhou im Osten der Volksrepublik China ausgetragen wurde. Die nahe der Küste gelegene Millionenstadt war erstmals Austragungsort eines PTC-Turniers.

Der Engländer Joe Perry gewann das Turnier durch einen 4:1-Sieg im Finale gegen den Thailänder Thepchaiya Un-Nooh.

Preisgeld

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale 
Da nur 118 Spieler für das Turnier gemeldet hatten, bekamen zehn Profispieler für die erste Runde ein Freilos. Für die anderen Spieler findet die Auftaktrunde am Dienstag und Mittwoch statt, die Begegnungen von der zweiten Runde bis zum Achtelfinale werden am Donnerstag und Freitag ausgetragen.

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
In dem gesamten Turnier wurden 17 Century Breaks erzielt:

Quellen 

Xuzhou
Sport (Jiangsu)
Billardturnier in der Volksrepublik China
Players Tour Championship 2014/15